О́керман () — шведская фамилия. Некоторые носители:

 Окерман, Густав (1901—1988) — шведский военный деятель.
 Окерман, Жанна (1798—1859) — шведская певица, композитор и художница.
 Окерман, Йохан (род. 1972) — шведский хоккеист.
 Окерман, Риккард (род. 1991) — шведский гандболист.